Эскер:

  — в переводе с тюркских языков означает «армия» или «солдат», например,  «солдат»,  «армия, войско», гаскәри «военный»; в тюркские заимствовано из  ‘askar «армия».
 Э́скер — форма рельефа.